Брента се може односити
 Бренту, реку у Италији,
 Бренту, трачну тестеру.
 Брента (Белуно)
 Брента (Тренто)
 Брента (Варезе)
 Брента (Виченца)